Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1968 года проходили с 13 по 25 октября. Победителем стала сборная США. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 16 команд, которые сыграли в общей сложности 72 матча.

Медалисты

Квалификация

Групповой этап

Группа «A» 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Группа «B» 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Квалификационный раунд

Квалификация за 13-16 места 

 Матч за 15-е место

 Матч за 13-е место

Квалификация за 9-12 места 

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Квалификация за 5-8 места 

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Судьи 

  Эрнесто Альварес Фраусто
  
  Абдеррахман Буанан
  Лесли Гоф
  
  Аугустус Кам Чен
  Рёити Канака
  
  
  Амадео Кинтос
  Анатолий Кокорев
  Уэйн Лихти
  Элио Лульини
  Элио Лусада
  
  
  Калвин Пашеку
  Мартин Рамос Вера
  Чеслав Рачиньский
  Ренато Ригетто
  Эл Рэй
  Арнульфо Сальдивар
  Борислав Стойчев
  Эухенио Угальде
  Сантьяго Фернандес

Ссылки 
 архив сайта ФИБА
 Баскетбольный олимпийский турнир 1968 на сайте www.todor66.com
 1968 год. Мехико.
 Баскетбольный олимпийский турнир 1968 на сайте www.sports-reference.com

1968 год в баскетболе
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1968